Бимырза — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бимырза — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бимырза — село в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области.